Антоненков — фамилия:

 Антоненков, Евгений Абрамович (род. 1956) — советский и российский художник-иллюстратор.
 Антоненков, Михаил Ануфриевич (род.1925) — советский и российский журналист и сценарист.

См. также 
 Антоненково
 Антоненко